Села:
 Мончинці — Вінницька область, Калинівський район
 Мончинці — Хмельницька область, Красилівський район